Rüppell peut faire référence à :
 Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell (connu sous le nom de Eduard Rüppell), un naturaliste et un explorateur allemand, né le  à Francfort-sur-le-Main et mort le  dans cette même ville.

Les noms vernaculaires de plusieurs espèces animales ont été donnés en l'honneur de Eduard Rüppell :
 Le perroquet de Rüppell (Poicephalus rueppellii) (G.R. Gray, 1849)
 Le vautour de Rüppell (Gyps rueppellii) (Brehm, 1852)
 L’eurocéphale de Rüppell (Eurocephalus rueppelli) Bonaparte, 1853
 La fauvette de Rüppell (Sylvia rueppelli) Temminck, 1823
 Le cossyphe de Rüppell (Cossypha semirufa) (Rüppell, 1840)
 Le renard de Rüppell (Vulpes rueppellii)) Schinz, 1825